Majrashi ist der Familienname folgender Personen:

 Ahmed Mabrouk al-Majrashi (* 1997), saudischer Sprinter
 Ali Majrashi (* 1999), saudi-arabischer Fußballspieler